Дурнешть () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Дурнешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Дурнешть.
 Дурнешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Санта-Маре.
 Дурнешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.